Gamla stan eller Gamla staden kan syfta på:

Azerbajdzjan
 Gamla staden, Baku – en gammal bebyggelse i Baku i Azerbajdzjan 
Estland
 Gamla staden, Tallinn – en gammal bebyggelse i Estland 
Finland
 Gamla Raumo  Raumo – en gammal bebyggelse i Finland 
Georgien
 Gamla Tbilisi – en gammal bebyggelse i Tbilisi i Georgien
Israel/Palestina
 Gamla staden i Jerusalem i Israel
Kenya
 Gamla staden, Lamu – en gammal bebyggelse i Lamu i Kenya
Kroatien
 Gamla stan, Dubrovnik – en gammal bebyggelse i Dubrovnik i Kroatien
Litauen
 Gamla staden, Vilnius – en gammal bebyggelse i Litauen
Luxemburg
 Gamla stan, Luxemburg – den äldsta stadsdelen i staden Luxemburg, världsarv 
Polen
 Gamla staden, Kraków – en gammal bebyggelse i Kraków i Polen
 Gamla staden i Warszawa – en gammal bebyggelse i Warszawa i Polen
Rumänien
 Gamla staden – även känt som Gamla staden i Bukarest i Rumänien, se Lipscani
Spanien
 Gamla staden, Palma de Mallorca – en gammal bebyggelse i Palma de Mallorca på Mallorca i Spanien
Sverige
 Gamla stan, Eksjö
 Gamla Staden, Eskilstuna 
 Gamla stan, Falkenberg
Gamla staden, Hjo
 Gamla staden, Kalmar (eller Gamla stan)
 Gamla stan, Köping 
 Gamle stan, Lidköping
 Gamla stan, Ljusdal 
 Gamla staden, Malmö
 Gamla stan, Motala
 Gamla stan, Stockholm
 Gamla staden, Ystad
 Gamla stan, Örebro

Storbritannien
 Gamla staden, Edinburgh – en gammal bebyggelse i Edinburgh i Skottland 
Tjeckien
 Staré Město – gamla staden i Prag i Tjeckien 
Österrike
 Gamla staden, Salzburg  – en gammal bebyggelse i Salzburg i Österrike

Se även
 Gamla stan (film), en svensk kortfilm från 1931
 Den Gamle By, Århus
 Gamlebyen, Oslo
 Gamlestaden
 Gammelstaden (Luleå gamla stad, idag en tätort 10 km nordväst om dagens Luleå)
 Gammelstaden, Helsingfors stad
 Maria-Gamla stan (före detta stadsdelsområde i Stockholm)
 Melodin från Gamla Stan
 Tunnelbanestationen Gamla stan i Stockholm
 Gamla Linköping
 Old Town (Gamla stan på engelska, namn på både stadsdelar och mindre samhällen)
 Stare Miasto (Gamla stan på polska)
 Stari Grad (Gamla stan på språk som bosniska, serbiska, kroatiska)